Открытый чемпионат Малайзии по теннису — общее название двух отдельных профессиональных теннисных турниров:

 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди женщин — женский турнир, проводимый в 1992-93 и с 2010 года.
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди мужчин — мужской турнир, проводимый в 1993-5 и с 2009 года.